Pichlern  heißen folgende geographische Objekte:

 Pichlern (Gemeinde Himmelberg), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Himmelberg, Kärnten
 Pichlern (Gemeinde Bad Goisern), Ortschaft der Gemeinde Bad Goisern am Hallstättersee, Oberösterreich
 Pichlern (Gemeinde Sierning), Ortschaft der Gemeinde Sierning, Oberösterreich
 Pichlern (Gemeinde Sankt Margarethen), Ortsteil der Gemeinde Sankt Margarethen im Lungau, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Pichlern (Gemeinde Unternberg), Ortschaft der Gemeinde Unternberg, Land Salzburg
 Pichlern (Terenten),  Ortschaft der Gemeinde Terenten, Südtirol

 Schloss Pichlern in Klagenfurt

Siehe auch: 
 Pichlarn